Boris Jewsejewitsch Gusman – scrittore, artista e critico sovietico
 Enzo Gusman – cantante maltese
 Martina Gusmán – attrice e produttrice cinematografica argentina